Carl Hehner ist der Name von

* Carl Hehner (Politiker, 1809) (1809–1880), nassauischer Abgeordneter der Nationalversammlung
 Carl Hehner (Politiker, 1816) (1816–1869) nassauischer Abgeordneter